Mugnone bezeichnet den italienischen Fluss

 Mugnone (Fluss), Fluss in der Toskana

Mugnone ist der Nachname von

 Leopoldo Mugnone (1858–1941), italienischer Musiker